Zygmunt Karol Radziwiłł (1591-1642) – wojewoda nowogródzki
 Zygmunt Radziwiłł (1822–1892) – ziemianin